O Grande Prêmio da França de 2007 foi a quinta etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 18 a 20 de Maio nos 4.180 km do Bugatti Circuit.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2007
Desporto na França em 2007
2007